

Geografia
 Australia
 Kilsyth – sobborgo di Melbourne

 Canada
 Kilsyth – località dell'Ontario

 Regno Unito
 Kilsyth – località della Scozia

 Stati Uniti d'America
 Kilsyth – località del Tennessee
 Kilsyth – località della Virginia Occidentale